Die Super League 2022/23 (nach dem Sponsor Interwetten auch Super League Interwetten) ist die 64. Spielzeit der höchsten griechischen Spielklasse im Männerfußball sowie die 17. Austragung unter dem Namen Super League. Sie wurde am 19. August 2022 eröffnet.

Titelverteidiger ist Olympiakos Piräus.

Teilnehmer 

 der Meister der Super League 2021/22:
  Olympiakos Piräus
 die verbliebenen Mannschaften der Super League 2021/22:
  PAOK Thessaloniki
  Aris Thessaloniki
  Panathinaikos Athen
  AEK Athen
  PAS Ioannina
  Ionikos Nikea
  OFI Kreta
  Asteras Tripolis
  Volos NFC
  Panetolikos
  Atromitos Athen
 der Aufsteiger aus der Super League 2 2021/22:
  Levadiakos
 der Sieger des Relegationsspiels zwischen dem Vorletzten der Abstiegsrunde und dem Zweiten der Super League 2 2021/22
  PAS Lamia (Super League)

1. Runde

Tabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der mittleren Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe. Die Ergebnisse sind immer aus Sicht der Heimmannschaft angegeben.

Platzierungsrunden

Meisterschaftsrunde

Tabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der mittleren Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe. Die Ergebnisse sind immer aus Sicht der Heimmannschaft angegeben.

Abstiegsrunde

Tabelle

Weblinks 
 Offizielle Website

Einzelnachweise 

2022
Fußballsaison 2022/23